Maciej Domański (ur. 5 września 1990 w Rzeszowie) – polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w klubie Stal Mielec. W swojej karierze grał także w takich zespołach jak Siarka Tarnobrzeg, Puszcza Niepołomice i Raków Częstochowa.

Statystyki 

 (aktualne na dzień 14 sierpnia 2022)

Sukcesy

Klubowe

Stal Mielec 

 Mistrzostwo grupy III ligi: 2012/2013
 Mistrzostwo I ligiː 2019/2020

Puszcza Niepołomice

 3. miejsce w II lidze: 2016/2017

Raków Częstochowa 

 Mistrzostwo I ligiː 2018/2019

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Polscy piłkarze
Piłkarze Stali Mielec
Piłkarze Siarki Tarnobrzeg
Piłkarze Puszczy Niepołomice
Piłkarze Rakowa Częstochowa
Ludzie urodzeni w Rzeszowie
Urodzeni w 1990